Municipio de Newland puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Newland (condado de Pasquotank, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Pasquotank.
 Municipio de Newland No. 1 (condado de Avery, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Avery.
 Municipio de Newland No. 2 (condado de Avery, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Avery.
 Municipio de Newland (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ramsey.